AAC steht für:

 Academy for Architectural Culture, private und gemeinnützige Fortbildungseinrichtung für Architekturstudenten und junge Architekten in Hamburg
 Advanced Audio Coding, ein Audiodatenkompressionsverfahren
 Flughafen al-Arisch (IATA-Code) in Ägypten
 All African Convention, eine ehemalige Oppositionsgruppierung in Südafrika
 Alpe Adria Cup, supranationaler Vereinswettbewerb im Herren-Basketball
 American Airlines Center, ein Stadion in Dallas, Texas
 American Alpine Club, US-amerikanischer Alpenverein
 American Athletic Conference, US-amerikanische College-Sportliga innerhalb der NCAA
 Army Air Corps (British Army), die Heeresflieger Großbritanniens
 ATP/ADP-Carrier in der Molekularbiologie, siehe ATP/ADP-Translokase
 Augmentative and Alternative Communication, siehe Unterstützte Kommunikation
 Austrian Association of Cinematographers, Verband österreichischer Kameraleute

aac steht für:
 Ari (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung